Gais se poate referi la:

 Gais, Elveția, oraș în Elveția
 Gais, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia